Esther Shimazu (1957), Amerikaans beeldhouwer
 Saeko Shimazu (1959), Japans stemacteur
 Shimazu (familie), daimyō van de Satsuma han
 Shimazu Hisamitsu (1817-1887), Japanse samuraiprins
 Shimazu Katsuhisa (1503-1573), veertiende hoofd van de Shimazu-clan
 Shimazu Nariakira (1809-1858), Japanse daimyō
 Shimazu Tadahisa (? - 1227), oprichter van de Shimazu-clan
 Shimazu Tadatsune (1576-1638), een daimyo van Satsuma
 Shimazu Tadayoshi (1493-1568), een daimyō van  Satsuma
 Shimazu Takahisa (1514-1571), een  daimyō  tijdens de Sengokuperiode
 Shimazu Yoshihiro (1535-1619), een general van de Shimazu-clan
 Shimazu Yoshihisa (1533-1611), een daimyō  van Satsuma
 Takako Shimazu (1939), een Japanse prinses
 Yasujiro Shimazu (1897-1945), een Japans filmregisseur